Ingrandes est un toponyme rencontré notamment à :   
 Ingrandes, commune française de l'Indre
 Ingrandes, ancienne commune française de Maine-et-Loire
 Ingrandes, commune française de la Vienne
 Ingrandes-de-Touraine, commune française d'Indre-et-Loire
 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, commune française de Maine-et-Loire
 Ingrandes, lieu-dit de la commune de La Réorthe en Vendée
 la seigneurie d'Ingrande, à Chazé-sur-Argos (Maine-et-Loire)

Toponymie

Variantes 
Ingrandes procède du toponyme gaulois Egoranda ou *Equoranda, correspondant le plus souvent à une frontière de civitates de peuples gaulois. Dans cette acception, il est possible de l'étendre à des toponymes en dérivant  tels que : Aigurande, Eygurande, Eygurande-et-Gardedeuil, Iguerande, Ingrannes, Ygrande et Yvrandes. Si l'on prend en compte les lieux-dits, 120 toponymes dérivent d'egoranda.

Toponymes de même signification 
On peut leur ajouter les toponymes procédant du latin Fines, qui est une traduction simplifiée du mot gaulois à l'époque gallo-romaine ; par exemple :

Fain-lès-Moutiers, commune de la Côte d'Or
Feins-en-Gâtinais, commune du Loiret
Fins, commune de la Somme
Fismes, commune de la Marne.

Il existe quelques autres toponymes qui peuvent marquer d'anciennes frontières, mais d'origine différente, notamment le latin basilica qui est devenu Basoche, Bazoges, etc.

Étymologie d'Egoranda ou Equoranda 
Le terme gaulois réellement utilisé n'est attesté par aucun texte, il est donc reconstitué en fonction des données disponibles et des théories de l'évolution du gaulois. La plus ancienne attestation textuelle date du  : "Igoranda" (Ingrandes-sur-Vienne, dans une chronique de la translation des reliques de saint Léger. Les travaux sur ce toponyme remontent au  ; on citera les reconstitutions de :
Roger Dion : il propose *ivuranda mais aussi *igoranda. 
Charles Rostaing utilise *equoranda.
Pierre-Yves Lambert : dans La Langue gauloise, il propose *egoranda. En effet, les formes anciennes présentent un /g/ et non pas /kw/. De plus, le /kw/ n'est pas attesté en gaulois où il a régulièrement abouti à /p/ comme en brittonique, à l'exception du nom de la Seine, Sequana (qui peut s'analyser en *Se-ku-wa-na) et de equos, nom d'un mois dans le calendrier de Coligny. 
Jacques Lacroix propose *icoranda (avec un passage de /k/ à /g/) ou *ic(u)oranda (afin d'éviter la graphie en qu qui est malencontreuse).
 
La signification en serait limite ou frontière (randa)marquée par l'eau. Pour Jacques Lacroix, le radical ic- correspond bien à "eau", on le retrouve par exemple dans Icauna (déesse de rivière à Auxerre). Le toponyme connote généralement l'eau, en particulier lorsqu'il est devenu le nom d'une rivière (l'Egrenne entre la Manche et l'Orne ; l'Egronne dans l'Indre). Dans certains cas, le toponyme devient synonyme de "frontière" tout court : ainsi pour le mont Durande (Haute-Loire, 1470 : Guyrandas).

Bibliographie 
J. Havet, « Igoranda ou Icoranda « frontière ». Note de toponymie gauloise », in Revue archéologique, tome XX, 1892, pp. 170-175 [ouvrage cité par Roger Dion, infra]
Auguste Longnon, « Le nom de lieu gaulois ewiranda », Ibidem, pages 281-287 [ouvrage cité par Roger Dion, infra].
Roger Dion, Les Frontières de la France, Hachette, 1947.
Charles Rostaing, Les Noms de lieux, PUF (coll. Que sais-je ?), Paris, 1969.
Jacques Lacroix, Les Noms d'origine gauloise. La Gaule des combats, Editions Errance, Paris, 2003, pp. 45-52.L'auteur étudie en détail les aspects linguistique et toponymique et, grâce à quelques cartes de cités gauloises, montre que le toponyme est présent tout au long de leur limite.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France